Friedrich Wilhelm ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm (Teschen) (1601–1625), Herzog
 Friedrich Wilhelm (Brandenburg) (der Große Kurfürst; 1620–1688), Markgraf und Kurfürst von Brandenburg
 Friedrich Wilhelm (Hohenzollern-Hechingen) (1663–1735), Fürst
 Friedrich Wilhelm (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg) (1668–1714), dänischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm (Sachsen-Meiningen) (1679–1746), Herzog
 Friedrich Wilhelm (Solms-Braunfels) (1696–1761), Fürst
 Friedrich Wilhelm (Brandenburg-Schwedt) (1700–1771), Markgraf
 Friedrich Wilhelm (Nassau-Weilburg) (1768–1816), Fürst
 Friedrich Wilhelm (Braunschweig-Wolfenbüttel) (der schwarze Herzog; 1771–1815), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg
 Friedrich Wilhelm (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) (1785–1831), Herzog
 Friedrich Wilhelm von Brandenburg (Politiker) (1792–1850), deutscher Politiker, Ministerpräsident von Preußen

 Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861), König von Preußen 1840 bis 1861

Friedrich Wilhelm ist der Vor- und Familienname folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm (Germanist) (1882–1939), deutscher Germanist
 Friedrich Wilhelm (Politiker) (1916–2000), deutscher Politiker (CSU)
 Friedrich Wilhelm (Indologe) (* 1932), deutscher Indologe
 Friedrich Karl Wilhelm (1890–1948), deutscher SS-Untersturmführer

Friedrich Wilhelm steht für:

Universitäten:
 Friedrich-Wilhelms-Universität, früherer Name der Humboldt-Universität zu Berlin
 Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität, früherer Name der Universität Breslau
 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Schiffe:
 SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm (1891), Panzerschiff der Kaiserlichen Marine
 Prinz Friedrich Wilhelm, Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Friedrich Wilhelm (Schiff, 1679), Fregatte der Kurbrandenburgischen Marine
 Friedrich Wilhelm (Schiff, 1827), Raddampfer

Sonstiges:
 Friedrich Wilhelm, Preussische Lebens- und Garantie-Versicherungs-Actien-Gesellschaft, deutsches Versicherungsunternehmen
 Haus Friedrich-Wilhelm, Geschäftsgebäude in Hannover
 Eisenerzgrube Füsseberg – Friedrich Wilhelm, Bergwerk in Herdorf, Rheinland-Pfalz
 Grube Friedrich Wilhelm (Huf), Bergwerk, Rheinland-Pfalz
 Friedrich-Wilhelms-Dorf, Moorkolonie, siehe Eberhard Cronemeyer #Friedrich-Wilhelmsdorf – eine Moorkolonie bei Düring
 Friedrich Wilhelm, umgangssprachlich für Unterschrift, siehe Unterschrift #Umgangssprache

Siehe auch:
 Zeche Friedrich Wilhelm
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium
 Friedrich-Wilhelm-Platz
 Wilhelm Friedrich